Az 1980-as UEFA-kupa-döntő két mérkőzését 1980. május 7-én és május 21-én játszották két német klub, a címvédő Borussia Mönchengladbach és az Eintracht Frankfurt csapatai. A kupát idegenben szerzett több góljával a frankfurti csapat nyerte.

Részletek

Első mérkőzés

Második mérkőzés

Lásd még 
 1979–1980-as UEFA-kupa

Források 
 RSSSF

UEFA-kupa-döntők
Uefa
Eintracht Frankfurt